– japońska skoczkini narciarska. Trzykrotna medalistka uniwersjady (2015), uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2013).

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych przez FIS zadebiutowała 8 marca 2008 w Zaō, zajmując 29. pozycję w konkursie Pucharze Kontynentalnym. W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpiła 3 marca 2012 w tej samej miejscowości, plasując się wówczas na 40. pozycji. Pierwsze punkty tego cyklu zdobyła z kolei 10 stycznia 2015 w Sapporo, gdzie była 30.

W 2013 wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów w Libercu. W konkursie indywidualnym uplasowała się na 24. pozycji. Z kolei w rywalizacji drużynowej, wraz z reprezentacją Japonii, zajęła 5. miejsce – w pierwszej serii tego konkursu oddała skok na odległość 78,5 metra, jednak została zdyskwalifikowana na nieregulaminową długość nart, co sprawiło, iż Japonki nie zdobyły medalu (do podium zabrakło im ostatecznie 35,5 punktu).

W 2015 trzykrotnie stanęła na podium uniwersjady rozgrywanej w Szczyrbskim Jeziorze – w mikście drużynowym, wspólnie z Junshirō Kobayashim, zdobyła tytuł mistrzowski, a w konkursach: drużynowym kobiet (razem z Aki Matsuhashi) oraz indywidualnym zdobyła srebrne medale.

Jej bracia Junshirō, Ryōyū i Tatsunao również uprawiają skoki narciarskie.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Hachimantai
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Urodzeni w 1994